Decathlon (от  — десятиборье) — французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта. Компании принадлежит торговая марка Decathlon («Декатлон»), а также около сорока торговых марок, каждая из которых «отвечает» за конкретный вид спорта:

Штаб-квартира компании расположена во французском городе Вильнёве-д’Аск, пригороде Лилля.

История 
7 июля 1976, Мишель Леклерк, двоюродный брат Жерара Мюлье, основателя Auchan, открыл первый супермаркет спортивных товаров на стоянке торгового центра Auchan, недалеко от Лилля. Концепция состояла в том, чтобы представить под одной крышей и по лучшей цене товары для спортсменов любого уровня, от новичка до профессионала. 

В 1986 году открылся первый магазин за пределами Франции в Дортмунде, Германия. В 1992 году компания вышла на испанский рынок, в Италии компания появилась в 1993 г., в Бельгии в 1997, в Португалии и Великобритании в 1999, в Бразилии в 2001, в Китае в 2003, в России в 2006, в Индии в 2009, в Тайване в 2012, в Гонконге в 2013, в Малайзии и Сингапуре в 2016, в Южной Африке, на Филиппинах и в Индонезии в 2017, в Южной Корее и Австралии в 2018, в Канаде в 2019 году.

В 1999 году вышла на рынок США путём приобретения сети MVP Sports, включающей двадцать магазинов (был произведён ребрендинг под марку Decathlon USA), однако в 2006 году компания объявила о выходе с американского рынка. В компании работает более 87 000 сотрудников 80 разных национальностей.

В 2022 году Декатлон объявил о приостановке работы в России. В настоящее время работает около 90 магазинов Декатлон.

Собственники и руководство 
Владельцы компании — семья Мюлье (также контролируют сеть Auchan, Leroy Merllin и др.). Президент — Матьё Леклерк (Mathieu Leclercq), главный управляющий — Мишель Абаллеа (Michel Aballea).

Бренды 

 Quechua (походы (хайкинг));
 Forclaz (походы (треккинг));
 B’Twin (велосипедный спорт);
 Rockrider (горные велосипеды);
 Triban (шоссейные велосипеды);
 Van Rysel (шоссейные велосипеды для продвинутых);
 Elops (городские велосипеды);
 Simond (альпинизм, скалолазание, слэклайн);
 Solognac (охота);
 Caperlan (рыбалка);
 Fouganza (верховая езда);
 Kipsta (футбол, американский футбол);
 Imviso (футзал);
 Tarmak (баскетбол);
 Allsix (волейбол);
 Copaya (пляжный волейбол);
 Oroks (хоккей, флорболл);
 Offload (регби);
 Atorka (гандбол);
 Kalenji (бег, лёгкая атлетика);
 Evadict (трейлраннинг);
 Newfeel (спортивная ходьба, скандинавская ходьба);
 Aptonia (триатлон, питание и уход);
 Geonaute (спортивное ориентирование);
 Domyos (фитнес, танцы, гимнастика, балет);
 Kimjaly (йога);
 Corenght (бодибилдинг, кросс-тренинг);
 Outshock (бокс, самбо, дзюдо, карате, тхэквондо, джиу-джитсу, борьба, айкидо);
 Nyamba (пилатес);
 Artengo (большой теннис);
 Pongori (настольный теннис);
 Sandever (пляжный теннис);
 Perfly (бадминтон);
 Opfeel (сквош);
 Oxelo (фигурное катание, роликовые коньки, самокаты, скейтбординг, лонгбординг, вейвбординг);
 Nabaiji (плавание, аквааэробика);
 Watko (водное поло);
 Subea (дайвинг, фридайвинг, снорклинг, подводная охота);
 Olaian (сёрфинг, вейкбординг);
 Orao (кайтинг и воздушные змеи);
 Itiwit (гребля, каякинг, SUP-бординг);
 Tribord (яхтинг, парусный спорт);
 Wed’ze (горные лыжи);
 Dreamscape (сноубординг);
 Inovik (беговые лыжи, лыжероллеры);
 Geologic (стрельба из лука, петанк);
 Canaveral (дартс);
 Inesis (гольф).

Деятельность в мире 

На декабрь 2015 года компания контролировала около 1031 магазина по всему миру, из них триста — во Франции. Кроме Decathlon, магазины открываются под названием Koodza. Производство компании на 2007 год было расположено в двадцати семи странах мира (63,6 % — Азия, 33,7 % — Европа).

: 318 магазинов
 : 37 магазина
 : 31 магазин
 : 10 магазинов
 : 25 магазина
 : 28 магазинов
 : 290 магазинов
 : 8 магазинов
 : 4 магазина
 : 86 магазина
 : 24 магазина
 : 64 магазинов
 : 122 магазина
 : 1 магазин
 : 22 магазинов
 : 63 магазинов
 : 33 магазина
 : 29 магазинов
 : 57 магазинов
 : 133 магазина
 : 6 магазинов
 : 3 магазина
 : 1 магазин
 : 12 магазинов
 : 36 магазинов
 : 6 магазинов
 : 50 магазинов
 : (закрыты в 2006)
 : 1 магазин
 : 3 магазина
 : 4 магазина
 : 3 магазина
 Латвия: 1 магазин
 Казахстан: 2 магазина 

На 2014 год компания насчитывала 64 тысячи сотрудников, на декабрь 2015 года количество сотрудников по всему миру составляло 70 тысяч. Выручка за 2009 год составила 5,44 млрд евро, за 2015 год общий оборот компании составил 9,1 миллиарда евро.

Деятельность в России 

Первый магазин компании в России открылся в 2006 году в Москве. К концу 2017 года в стране работало пятьдесят три магазина под маркой «Декатлон» (шестнадцать в Москве, пять в Санкт-Петербурге, по два в Краснодаре, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре, по одному в Адыгее, Барнауле, Брянске, Владимире, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Костроме, Перми, Пензе, Ростов-на-Дону, Рязани, Набережных Челнах, Саратове, Тольятти, Твери, Оренбурге, Ярославле, Ульяновске, Туле, Томске, Тюмени, Красноярске.

Интересы Decathlon в России представляет её дочерняя компания ООО «Октоблу» (его выручка в 2008 году составила 1,29 млрд руб., чистая прибыль — 49,7 млн руб.).

До конца 2015 года Decathlon планировал начать производство обуви в России под брендом Quechua. Это обувь для активного отдыха и спорта, но не для профессионального спорта. У компании Декатлон уже имеется опыт производства товаров в странах СНГ. Так, например, заготовка верха для обуви выпускается на Украине, а лыжи и лыжные ботинки — в Ярославле.

В марте 2016 года компания JLL, оказывающая услуги по экологической сертификации, сертифицировала два магазина Декатлон по экологическому стандарту BREEAM. В результате сертификации освещение в гипермаркетах стало более энергоэффективным, а также было разработано «Руководство пользователей здания», предназначенное для сотрудников и посетителей торговых точек. В нём описаны системы объектов, обеспечивающие пользователям комфортное пребывание внутри. Сертификацию получили Магазины из Твери, Уфы и Набережных Челнов.

Компания является спонсором футбольной команды Динамо-Брянск.

Интернет-магазин decathlon.ru 

В 2013 году был запущен интернет-магазин по адресу decathlon.ru, в котором можно заказать любой товар из ассортимента, представленного в магазинах. Доставка доступна по всей России. В 2017 году открылась возможность доставки в Крым, а также функция онлайн-бронирования интернет-заказов в магазинах. Заказ собран в магазине и доступен для самовывоза уже через час после оформления онлайн-бронирования. 

В январе 2017 года запущен тематический блог для любителей спорта — blog.decathlon.ru. В блоге можно ознакомиться со статьями и рекомендациями по конкретному виду спорта, найти советы по выбору товаров для спорта, интервью экспертов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Сайт бренда B’TWIN
 Сайт блога бренда Blog Decathlon

Decathlon
Вильнёв-д’Аск